Vinculaspis cheloniformis  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Vinculaspis из семейства щитовки (Diaspididae).

Распространение 
Южная Америка: Бразилия (Sao Paulo).

Описание 

Мелкие щитовки, форма тела самок округлая, выпуклая (длина 0,5 мм, ширина 0,32 мм), основная окраска чёрная. Питаются соками миртовых растений, например, таких как Eugenia (Myrtaceae). Вид был впервые описан в 1937 году энтомологом Х. С. Лепажем (Lepage, H. S.) как .
Таксон  включён в состав рода  вместе с таксонами , , , , , , , .

См. также 
 Parlatoria ephedrae
 Amonostherium arabicum

Примечания

Литература 

 
 
 Vernalha, M. M. 1953. [Note on the genus Vinculalspis Ferris.] Nota sobre o genero Vinculaspis Ferris. Arquivos de Bioloia e Tecnologia. Curitiba 8: 109—110.

Ссылки 
 
 

Щитовки
Животные, описанные в 1937 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии